

Saints 

 Éloi de Noyon (v. 588-660), évêque de Noyon, personnage de la chanson « Le Bon Roi Dagobert »,

Patronyme 

Armand Éloi (1962-), acteur et metteur en scène belge ;
Damien Éloi (1969-), pongiste français ;
Wagneau Eloi (1973-), footballeur haïtien.

